Gornja Šemnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Radoboj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 621 stanovnika te 171 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Radoboj